Okręty US Navy o nazwie USS "Ossipee", pochodzącej od rzeki Ossipee płynącej w stanach New Hampshire and Maine:
 Pierwszy "Ossipee" został zwodowany w 1861, przyjęty do służby w 1862 i wycofany ze służby po raz ostatni w 1889.
 Drugi "Ossipee" (WPG-50) został włączony do służby w 1915 do służby przybrzeżnej, przekazany do Marynarki w 1917, służył w Straży Przybrzeżnej podczas prohibicji, wrócił do Marynarki w 1941 i wycofany ze służby w 1945.

Ossipee